Rogersville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rogersville (Alabama)
Rogersville (Missouri)
Rogersville (Tennessee)